


Lista de mai jos conține localitățile din județul Constanța.

Vezi și 
Județele României

Constanța
Localități
 Listă, Localități